Andrianowka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Andrianowka – wieś w Baszkortostanie
 Andrianowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Andrianowka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Andrianowka – wieś w Kraju Kamczackim
 Andrianowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Andrianowka – wieś w obwodzie riazańskim
 Andrianowka – wieś w obwodzie tambowskim
 Andrianowka – chutor w obwodzie woroneskim

Rzeki 
 Andrianowka – dopływ Dwiny Północnej (obwód archangielski)
 Andrianowka – lewy dopływ Kamczatki (Kraj Kamczacki)

 Zobacz także
 Andrianow / Andrianowa

Strony ujednoznaczniające